I liga polska 2020/2021 – 67. edycja rozgrywek ogólnokrajowych drugiego poziomu ligowego koszykówki mężczyzn w Polsce. Ich sponsorem tytularnym było Suzuki Motor Corporation, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Suzuki I liga. Wzięło w nich udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Zmagania sezonu zasadniczego rozpoczęły się 26 września 2020, a zakończyły 31 marca 2021; ponadto w dniach 10 kwietnia–22 maja 2021 rozegrano play-off o awans do Polskiej Ligi Koszykówki.

Awans do PLK wywalczyli Czarni Słupsk, do II ligi spadły natomiast: Pogoń Prudnik, Wisła Kraków i ASK Doral Nysa Kłodzko.

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2020/2021 drużyny rozegrały 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań).

Tabela 

Źródło: rozgrywki.pzkosz.pl (pol.)Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, porażki

Czołowi punktujący 
Źródło:

Trenerzy

Hale

Przypisy 

2020 w koszykówce
2021 w koszykówce
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie
I liga polska w koszykówce mężczyzn